У таблиці подано дані національного складу населення Таджикистану згідно з офіційними даними перепису населення 2010 року:

Примітки 

Населення Таджикистану